Die Fußball-Amateurliga Saarland 1975/76 war die 25. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde Borussia Neunkirchen, die in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit dem dritten Platz in der Südwestgruppe abschloss und somit auch in der kommenden Saison in der Amateurliga spielen musste. Die SpVgg Merzig und Teutonia Landsweiler-Reden mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1976/77 kamen der SV Fraulautern und Rot-Weiß Hasborn als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1975/76 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1975/76
1975